Cione ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea di Cione (1320–1368), italienischer Maler, siehe Orcagna
 Edmondo Cione (1908–1965), italienischer Politiker und Philosoph
 Jacopo di Cione (1325–1399), italienischer Maler
 Matteo di Cione (um 1330–um 1390), italienischer Bildhauer
 Nardo di Cione (um 1320–1366), italienischer Architekt und Maler

Siehe auch:
 Chone